Baierdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Baierdorf (Gemeinde Ravelsbach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Ravelsbach, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Baierdorf bei Anger, Gemeindeteil und Katastralgemeinde (Baierdorf) von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark (ehemalige Gemeinde) 
 Baierdorf-Dorf, Hauptort von Baierdorf, Gemeinde Anger, Bezirk Weiz, Steiermark 
 Baierdorf (Graz), Katastralgemeinde und Stadtteil im Stadtbezirk Eggenberg von Graz, Steiermark
 Baierdorf (Gemeinde Neumarkt), Katastralgemeinde und Ortschaft von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Baierdorf (Gemeinde Schöder), Katastralgemeinde und Ortschaft von Schöder, Bezirk Murau, Steiermark
 Baierdorf (Gemeinde Weißkirchen), Ortschaft von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark

 Gut Baierdorf, abgekommener Wehrbau in Graz

Siehe auch:
 Baiersdorf
 Baierdorf-Umgebung